Love Love Love - Dreams Come True-dal
Love Love Love - együttes